Het ATP-toernooi van Stuttgart 2011 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 11 tot en met 17 juli 2011. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart